Епископ Досифей (Забела; ум. 2 февраля 1544) — епископ Русской православной церкви, епископ Сарайский (Сарский) и Подонский.

Был настоятелем Киево-Печерского монастыря, и в 1506—1507 гг. Троице-Сергиева монастыря.

23 января 1508 года рукоположен в епископа Сарского и Подонского на Крутицы.

В 1531 году участвовал в суде над Максимом Греком, в частности, вел его допрос.

В 1535 году участвовал в переложении московских святителей: Петра, Ионы и Алексия в новые раки.

Скончался 2 февраля 1544 года. Погребён на Крутицах.

Примечания

Литература 
 
 
 Макарий (Веретенников), архим. Жизненный путь Крутицкого епископа Досифея (1508—1544) // Богословский вестник. 2005. — № 5—6. — С. 273—290

Епископы Русской православной церкви
Архимандриты Киево-Печерской лавры
Настоятели Троице-Сергиевой лавры